Małyje Karmakuły (ros. Малые Кармакулы) – rosyjska stacja polarna na Wyspie Południowej w archipelagu Nowa Ziemia.

Historia 
Stanowisko Małyje Karmakuły oddano do użytku w 1877. Rok później przybyła tam ekspedycja Je. A. Tiagina. W lipcu 1896 w Małych Karmakułach otwarto stację meteorologiczną. W 1905 stanowisko odwiedził pisarz Stiepan Pisachow.

Klimat

Przypisy 

Stacje polarne w Arktyce